Лига чемпионов УЕФА 2012/13 — 21-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и  розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финальный матч состоялся 25 мая 2013 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победителем стала мюнхенская «Бавария», обыгравшая дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2012/2013 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2012/13 приняли участие 76 команд из 52 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не принимает участия, так как не проводит розыгрыш домашнего чемпионата). Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2010/11.

В сезоне 2012/2013 места были распределены следующим образом:
 ассоциации с рангом 1-3 заявляют по 4 команды,
 ассоциации с рангом 4-6 заявляют по 3 команды,
 ассоциации с рангом 7-15 заявляют по 2 команды,
 ассоциации с рангом 16-53 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 1 команде.
Если бы победитель Лиги чемпионов 2011/12 занял в чемпионате своей ассоциации с рангом 1-3 место, не соответствующее попаданию в соревнование, то он бы заменил последнюю команду из своей страны, завоевавшую право участвовать в соревновании. Так и случилось: победитель прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, лондонский «Челси», занял в чемпионате лишь 6-е место, но по регламенту получил право участия в турнире вместо «Тоттенхэма», занявшего в английском чемпионате 4-е место.

Рейтинг участников

Распределение команд по этапам 
Первый квалификационный раунд
 6 победителей национальных чемпионатов ассоциаций 48−53

Второй квалификационный раунд
 31 победитель национальных чемпионатов ассоциаций 16−47 (за исключением Лихтенштейна)
 3 победителя первого квалификационного раунда

Третий квалификационный раунд
 3 победителя национальных чемпионатов ассоциаций 13−15
 8 серебряных призёров национальных чемпионатов ассоциаций 8−15
 17 победителей второго квалификационного раунда

Раунд Плей-офф
 1 серебряный призёр национального чемпионата ассоциации 7
 3 бронзовых призёра национальных чемпионатов ассоциаций 4−6
 2 клуба, занявших четвёртые места в национальных чемпионатах ассоциаций 2−3
 14 победителей третьего квалификационного раунда

Групповой этап
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2011/2012.
 12 победителей национальных чемпионатов ассоциаций 1−12
 6 серебряных призёров национальных чемпионатов ассоциаций 1−6
 3 бронзовых призёра национальных чемпионатов ассоциаций 1−3
 10 победителей раунда Плей-офф

Плей-офф
 16 команды, занявшие первые два места в групповом этапе

Так как обладатель титула из ассоциации, входящей в первую тройку по рейтингу коэффициентов УЕФА, завершил национальный чемпионат вне первых четырёх мест, то клуб, занявший четвёртую позицию в этом чемпионате перемещён в Лигу Европы из-за ограничения, что ни одна ассоциация не может быть представлена в Лиге чемпионов более чем четырьмя клубами.

Список участников 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2012/2013 (составы)

Подписи в скобках показывают, с какого места в национальном чемпионате каждая команда отобралась для своего начального раунда (кроме победителя Лиги чемпионов 2011/12): 

1Занявший 2-е место в чемпионате Шотландии 2011/12 «Глазго Рейнджерс» попал под внешнее управление и банкротство, как следствие, его место в квалификации Лиги чемпионов занял клуб, финишировавший за ним следующим.

Технические спонсоры команд

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 3 июля, ответные — 10 июля 2012 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 17—18 июля, ответные — 24—25 июля 2012 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 31 июля-1 августа, ответные — 7-8 августа 2012 года.

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 21-22 августа, ответные — 28-29 августа 2012 года.

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи прошли 12-13 и 19-20 февраля, а ответные 5-6 и 12-13 марта.
 

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка четвертьфиналов состоялась 15 марта 2013 года. Первые матчи были сыграны 2 и 3 апреля, ответные — 9 и 10 апреля 2013 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи состоялись 23-24 апреля, а ответные — 30 апреля и 1 мая 2013 года.

|}

Финал 

Финал состоялся 25 мая 2013 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия.

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2012/13
 Суперкубок УЕФА 2013
 Клубный чемпионат мира по футболу 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Европейский футбол в сезоне 2012/2013
2012/2013
Лига чемпионов УЕФА 2012/2013